Benelli je priimek več oseb:    
 Giovanni Benelli, italijanski rimokatoliški nadškof in kardinal
 Teresa Benelli, ustanoviteljica koncerna Benelli